Бундесліга 2013—2014 () — 51-ий сезон першої німецької Бундесліги. Сезон розпочався 9 серпня 2013. Останній тур було зіграно 10 травня 2014, зимове міжсезоння – з 20 грудня до 26 січня. 26 березня 2014 року, за сім турів до кінця чемпіонату, перемогу в турнірі здобула Баварія.

Регламент змагань 
В першості беруть участь 18 команд: 15 команд, що залишились в Бундеслізі, 2 команди, що здобули право змагатись цій вищій лізі країни за підсумками змагань у Другій Бундеслізі , та команда, яка перемогла у раунді плей-офф за право змагатись у Бундеслізі.

За результатами чемпіонату дві команди, що посіли останні місця, вибувають до Другої Бундесліги, відповідно дві найкращі команди Другої Бундесліги отримають право брати участь в основному чемпіонаті вже з наступного сезону. Шістнадцята команда за підсумками сезону та третя команда Другої Бундесліги зіграють між собою перехідних 2 матчі, переможець (у підсумку) в наступному сезоні продовжує змагання в Бундеслізі.

Кваліфікація до єврокубків 
Відповідно до Таблиці коефіцієнтів УЄФА Німеччнина отримала право представити 7 команд в єврокубках сезону 2013—2014. 4 команди за підсумками чемпіонату отримають можливість боротись в Лізі чемпіонів, ще 3 команди боротимуться в Лізі Європи.

Команди

Стадіони

Загальні персоналії та спонсори

Сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Тур за туром

Результати

Плей-оф за право залишитись в Бундеслізі

Статистика

Найкращі бомбардири 
Станом на 10 травня 2014

Найкращі асистенти
Станом на 10 травня 2014

Команди за регіонами

Примітки 

Німеччина
Німеччина
2013—2014
2013 у німецькому спорті
2014 у німецькому спорті